Алеет Восток:

 «Алеет Восток» — популярная китайская песня периода Культурной революции, прославляющая Мао Цзэдуна.
 «Алеет Восток» — китайская опера-мюзикл о событиях Гражданской войны.
 Дунфан Хун (Алеет Восток) — серия первых китайских спутников